Bey (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Bey (Ain) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy